Parona – miejscowość i gmina we Włoszech
 Parona – rodzaj ryb z rodziny ostrobokowatych
 parona (Parona signata) – gatunek ryby z rodziny ostrobokowatych